La saison 2017 du Championnat des Îles Salomon de football est la quatorzième édition de la Telekom S-League, le championnat de première division aux Îles Salomon, qui se déroule en deux phases distinctes :
 lors de la phase régulière, les huit formations de l'élite sont regroupées au sein d'une poule unique où elles s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. Les deux équipes en tête du classement final obtiennent son billet pour la Ligue des champions de l'OFC 2016.
 ils disputent ensuite la phase éliminatoire, qui désigne le champion. Les quarts de finale se jouent en matchs aller-retour alors que la demi-finale et la finale ne se joue que sur un seul match.

C'est le Solomon Warriors qui remporte le championnat cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le tenant du titre, Marist FC. Il s’agit du troisième titre de champion des Îles Salomon de l'histoire du club.

Un nouveau club fait ses débuts en première division, il s'agit du Henderson Eels FC. À l'inverse, le Koloale FC et West Honiara FC ne prennent pas part à la compétition cette saison.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Phase régulière 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Phase éliminatoire

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat des Îles Salomon de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2017
Salomon
2017 aux Îles Salomon
2018 aux Îles Salomon